Benevente pode referir-se a:

Geografia 

 Rio Benevente - rio do estado do Espírito Santo.
 Anchieta (Espírito Santo) - antiga denominação (até 1921) do município de Anchieta.
 Vila Benevente - bairro do município de São Paulo.

Embarcações 
 CTE Benevente (D-20) - contratorpedeiro da Marinha do Brasil.
 NPa Benevente (P-61) - navio-patrulha da Marinha do Brasil.

Ver também
 Benavente
 Benevento

Desambiguação